«Фея» () — французско-бельгийский комедийный фильм 2011 года. Создатели картины — комедийный дуэт Доминик Абель и Фиона Гордон, а также Брюно Роми выступили режиссёрами, сценаристами и исполнителями главных ролей в фильме.

Сюжет 
К парню по имени Дом, работающему ночным сторожем в небольшом отеле в Гавре однажды вечером приходит женщина, без чемодана и босиком. Её зовут Фиона, она представляется Дому феей и позволяет загадать ему три желания. Она исполняет два желания (Дом просит себе скутер и пожизненное топливо к нему) и исчезает. Но влюбившийся в неё Дом хочет вернуть сказочную Фиону и отправляется на её поиски…

В ролях 
 Доминик Абель — Дом
 Фиона Гордон — Фиона (фея)
 Филипп Мартц
 Брюно Роми

Награды и номинации 
Международный кинофестиваль в Стокгольме-2011
 Номинация на «Бронзовую лошадь» — главный приз фестиваля (Доминик Абель, Фиона Гордон, Брюно Роми)

Hawaii International Film Festival-2011
 Номинация на EuroCinema Hawai'i Award за лучший фильм (Доминик Абель, Фиона Гордон, Брюно Роми)

Hamptons International Film Festival-2011
 Награда Golden Starfish Award за лучший сюжет фильма (Narrative Feature) (Доминик Абель, Фиона Гордон, Брюно Роми)

Академия научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов-2013
 Номинация на премию «Сатурн» в категории «Лучший международный фильм»

Ссылки 
  
 
 «Фея» на сайте Box Office Mojo
 Обзор фильма на сайте Variety
 Обзор фильма на сайте The Hollywood Reporter

Кинокомедии Франции
Кинокомедии Бельгии
Кинокомедии 2011 года
Фильмы Франции 2011 года
Фильмы Бельгии 2011 года